W muzyce:
 Villanova Junction Blues – utwór Jimiego Hendrixa
Miejscowości we Francji:
 Villanova

Miejscowość w Hiszpanii:
 Villanova
Miejscowości we Włoszech:
 Villanova Biellese
 Villanova Canavese
 Villanova Marchesana
 Villanova Mondovì
 Villanova Monferrato
 Villanova Monteleone
 Villanova Solaro
 Villanova Truschedu
 Villanova Tulo
 Villanova d’Albenga
 Villanova d’Ardenghi
 Villanova d’Asti
 Villanova del Battista
 Villanova del Ghebbo
 Villanova del Sillaro
 Villanova di Camposampiero
 Villanova sull’Arda
 Villanovaforru
 Villanovafranca

Zobacz też 
 kultura Villanova